Guerra greco-turca puede referirse a:
 Guerra greco-turca (1897)
 Guerra greco-turca (1919-1922), también llamada la Campaña de Asia Menor o el Frente Occidental de la Guerra de Independencia turca